Lively ist der Familienname folgender Personen:
 Blake Lively (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Eric Lively (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Ernie Lively (1947–2021), US-amerikanische Schauspieler
 Gerry Lively, US-amerikanischer Kameramann und Filmregisseur
 Penelope Lively (* 1933), britische Schriftstellerin
 Robert M. Lively (1855–1929), US-amerikanischer Politiker
 Robyn Lively (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Scott Douglas Lively (* 1957), US-amerikanischer Autor

Orte
in den Vereinigten Staaten:
 Lively (Missouri)
 Lively (Tennessee)
 Lively (Texas)
 Lively (Virginia)
 Lively (West Virginia)
in Kanada:
 Lively (Ontario)
auf den Falkland-Inseln:
 Lively Island
in der Antarktis:
 Lively Point, Landspitze der Renaud-Insel im Archipel der Biscoe-Inseln

Siehe auch:
 Google Lively